La princesa 'Maseeiso Mohato Seeiso (nacida el 20 de noviembre de 2004 en Maseru) es miembro de la Familia Real de Lesoto, y ostenta por derecho propio el título de princesa de Lesoto.

Biografía 
La princesa Senate Mohato Seeiso nació en el Hospital Privado de Maseru y es la segundogénita de los tres hijos del rey Letsie III de Lesoto y de su esposa, la reina 'Masenate Mohato Seeiso (nacida Karabo Mots'oeneng). Tiene dos hermanos, la princesa Senate Seeiso y el príncipe heredero, Lerotholi Seeiso.

Ancestros

Referencias 

Familia real lesotense
Mujeres de Lesoto del siglo XXI
Personas de Maseru
Cristianos de Lesoto